A diktátor, Chaplin 1940-es filmje
 A diktátor, 2012-es amerikai film